Birkicht steht für:

 Březina u Jičína, Gemeinde in Tschechien
 Březí nad Oslavou, Gemeinde in Tschechien
 Březina (Nové Sady), Dorf in Tschechien
 Březiny, Gemeinde in Tschechien von 1939 bis 1945
 Březová u Uherského Brodu, Gemeinde in Tschechien von 1939 bis 1945
 Brzeziniec, Ort in der Gmina Mirsk, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Birkigt